Una secuela es la consecuencia o el 
resultado de algo. El término puede referirse más específicamente a:
 Secuela (medicina), en medicina, lesión o trastorno remanente tras una enfermedad o un traumatismo;
 Secuela (arte), en las artes audiovisuales, obra de ficción que se desarrolla en el mismo "universo" que otra obra dada, y que se sucede en una época anterior o posterior.
 Secuela espiritual es un sucesor a una obra de ficción que no implica directamente construir sobre la historia establecida por un trabajo previo, como hacen la mayoría de las secuelas tradicionales, sin embargo contiene muchos de los mismos elementos, temas y estilos como su material de origen.